Austrolaenilla är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Bergström 1916. Austrolaenilla ingår i familjen Polynoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Austrolaenilla